Chauvency ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Meuse:

Chauvency-le-Château
Chauvency-Saint-Hubert